Мы́мра — многозначное слово коми-пермяцкого происхождения, в переводе означающее угрюмость.
 Мымра — угрюмый, скучный человек, преимущественно женщина. Также в современном значении «мымрами» нередко неодобрительно называют образованных, но непривлекательных горожанок
 Мымра — обращение во время скандала к главной героине кинофильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», начальника статистического учреждения Людмилы Прокофьевны Калугиной по кличке Старуха .
 «Мымра» — российский фильм, ; реж. Сергей Пикалов; в ролях: Владимир Вдовиченков, Наталья Вдовина, Юлия Рутберг, Анна Уколова.
 Мымра — река в Ярославской области.
 Мымра — личинка подёнок (отряд ), а также некрупных стрекоз () или веснянок (); ареал — бассейн реки Обь, Алтай.

Примечания 
Женщина